Paragastrozona är ett släkte av tvåvingar. Paragastrozona ingår i familjen borrflugor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Borrflugor
Paragastrozona